North Sea steht für:
 North Sea (New York), Gemeinde in New York
 North Sea (Film), 1938

Siehe auch:
 Nordsee (Begriffsklärung)